

Santi 

 Papa Sisto I – settimo papa
 Papa Sisto II – ventiquattresimo papa
 Papa Sisto III – quarantaquattresimo papa
 Sisto di Reims – primo vescovo di Reims

Geografia 
 San Sisto – frazione del comune italiano di Perugia
 San Sisto – località (non frazione) del comune italiano di Cascina in provincia di Pisa
 San Sisto – frazione del comune italiano di Poviglio in provincia di Reggio Emilia
 San Sisto – località (non frazione) del comune italiano di Rovigo
 San Sisto – località (non frazione) del comune italiano di Villorba in provincia di Treviso

Altro 
 San Sisto – titolo cardinalizio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Sisto
 Papa Sisto